Il singolare del torneo di tennis Brest Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jonathan Stark che ha battuto in finale Guillaume Raoux 7-6, 6-3.

Teste di serie

 Jonathan Stark (Campione)
 David Prinosil (primo turno)
 Stefano Pescosolido (quarti di finale)
 Assente

 Patrick Rafter (semifinali)
 Alex Antonitsch (primo turno)
 Stéphane Simian (secondo turno)
 Henri Leconte (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brest Challenger 1993